Stenkrypare (Lithobiomorpha) är en ordning av mångfotingar. Stenkrypare ingår i klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Ordningen anses innehålla två familjer, samt det dåligt kända monofyletiska släktet Exocera, vars familjetillhörighet inte verkar att kunna fastställas.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Enkelfotingar

en:Centipede#Lithobiomorpha